До́нальд Вёрджил Блут (; род , Эль-Пасо, Техас, США) — американский аниматор и , владелец студии. Режиссёр мультипликационных фильмов «Секрет крыс» (1982), «Земля до начала времён» (1988), «Анастасия» (1997) и др. К ряду его мультфильмов другими режиссёрами впоследствии снимались сиквелы.

В 1979 году вместе с  и  покинул компанию Walt Disney и основал собственную студию в Ирландии. Среди известных режиссёров, считающих себя учениками Дона Блута, Томм Мур.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Мультсериалы

Видеоигры

Музыкальное видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Школа аниматоров online
 «Несостоявшийся Дисней» — статья о биографии Дона Блута.

Продюсеры компьютерных игр
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Художники-раскадровщики США